Heinrich Schönfeld (nogometaš) (1900.-), austrijski nogometaš
Johann Heinrich Schönfeld, njemački barokni slikar
Enrico Schönfeld (1873.) (r. Heinrich Schönfeld) d. J. (d. Ä.) (1873. – 1942.), knjižar, izdavač, šport. djelatnik, pristaša pripojenja Dalmacije Italiji, D'Annunzio ga je htio angažirati; nakladnik, tiskar i prodavač fotografske opreme i materijala, najveći i najugledniji izdavač zadarskih razglednica
Enrico Schönfeld (1906.) d. J. (d. Ä.) (1906. – 1942.), najstariji sin Enrica, direktor u fašističkom Ufficio provinciale delle Corporazioni

Izvori